Rada o badia que permet arrecerar-hi vaixells
 Rada Suprema, parlament unicameral d'Ucraïna.
 Omar Rubén Rada Silva (Montevideo, 1943), cantant, compositor i percussionista afrouruguaià.
 Rodrigo Jiménez de Rada (1170, Lió, França - 1247), eclesiàstic.
 Rada de Haro, municipi de la província de Conca a la comunitat autònoma de Castella-La Manxa.
 RADA Reial Acadèmia d'Art Dramàtic anglesa.